Fusion Rotterdam, een volleybalvereniging
 Fusion (computerspel), een computerspel
 Fusion (Hawklords), een muziekalbum
 Fusion (muziek), een muziekstijl
 Fusion (single), een single van Sven Väth
 Fusion (keuken), een manier van koken
 Fusion (Portugal), een coalitie in Portugal
 Ford Fusion (Europa), een automodel
 Ford Fusion (Amerika), een automodel
 Fusion (tijdschrift), een Amerikaans muziektijdschrift
 Fusion: the harder styles, een evenement
 Fusion (Star Trek), een aflevering van Star Trek: Enterprise

Zie ook 
 Fusion Records, een muzieklabel
 Quooker Fusion, een kraan die koud warm en kokend water levert